L'arrondissement de Charleroi est un ancien arrondissement français du département de Jemmapes.
L'arrondissement administratif de Charleroi est un arrondissement administratif de Belgique (province de Hainaut, Région wallonne).
L'arrondissement judiciaire de Charleroi est un ancien arrondissement judiciaire belge (cour d'appel de Mons).